Ercole Rabitti – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Mauro Rabitti – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Paolo Rabitti – arcivescovo cattolico italiano